Округ Смит () располагается в штате Теннесси, США. Официально образован в 1799 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 19 166 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 841,751 км2, из которых 813,261 км2 — суша, и 28,490 км2, или 3,410 % — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 17 712 жителей в составе 6 878 домашних хозяйств и 5 069 семей. Плотность населения составляет 22,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 7665 жилых строений, при плотности застройки около 9,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 95,42 %, афроамериканцы — 2,53 %, коренные американцы (индейцы) — 0,37 %, азиаты — 0,17 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,59 %, представители двух или более рас — 0,93 %. Испаноязычные составляли 1,13 % населения независимо от расы.

В составе 34,10 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 60,10 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 9,80 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 26,30 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 23,40 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 11,10 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,55 человека, и средний размер семьи — 3,00 человека.

Возрастной состав округа: 25,50 % — моложе 18 лет, 8,00 % — от 18 до 24, 30,00 % — от 25 до 44, 23,10 % — от 45 до 64, и 23,10 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 97,00 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 92,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 35 625 USD, на семью — 41 645 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 30 853 USD против 22 133 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 17 473 USD. Около 10,30 % семей и 12,20 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 14,70 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 14,80 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 
  Национальная ассоциация округов США
  Официальный сайт правительства округа Смит, штат Теннесси
  Торговая палата округа Смит, штат Теннесси
  UT Extension office
  TNGenWeb

Округа Теннесси